|-
| 112501 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112502 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112503 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112504 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112505 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112506 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112507 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112508 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112509 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112510 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112511 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112512 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112513 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112514 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112515 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112516 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112517 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112518 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112519 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112520 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112521 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112522 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112523 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112524 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112525 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112526 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112527 Panarese || || 5 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 112528 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112529 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112530 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112531 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112532 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112533 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112534 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112535 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112536 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112537 - || || 7 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112538 - || || 7 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112539 - || || 8 d'agost, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 112540 - || || 10 d'agost, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112541 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112542 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112543 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112544 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112545 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112546 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112547 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112548 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112549 - || || 11 d'agost, 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 112550 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112551 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112552 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112553 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112554 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112555 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112556 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112557 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112558 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112559 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112560 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112561 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112562 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112563 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112564 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112565 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112566 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112567 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112568 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112569 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112570 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112571 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112572 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112573 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112574 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112575 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112576 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112577 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112578 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112579 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112580 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112581 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112582 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112583 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112584 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112585 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112586 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112587 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112588 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112589 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112590 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112591 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112592 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112593 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112594 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112595 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112596 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112597 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112598 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112599 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112600 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2